Сбо́рная Еги́пта по футбо́лу () представляет Египет в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация — Египетская футбольная ассоциация.

История 
В 1928 году сборная Египта дошла до полуфинала олимпийского футбольного турнира, который официально признаётся ФИФА чемпионатом мира среди любителей. В матче за третье место египтяне уступили сборной Италии со счётом 3:11. Таким образом, сборная Египта стала первой (и до 2022 года — единственной) африканской командой, дошедшей до полуфинала чемпионата мира по футболу (но не Кубка мира ФИФА), а также первым представителем не Европы или Южной Америки, добравшейся до этой стадии на столь крупном футбольном турнире.

В 1934 году сборная Египта первой из африканских стран приняла участие в розыгрыше Кубка мира ФИФА, проиграв в первом раунде Венгрии со счётом 2:4. Во второй раз Египет принял участие только в чемпионате мира 1990 года. Египет был близок и к попаданию в финальную часть ЧМ-2010, набрав одинаковое количество очков со сборной Алжира. Для выявления участника был назначен дополнительный матч, в котором Египет сенсационно уступил 0:1, а алжирцы таким образом попали на чемпионат мира. Третье участие Египта в чемпионате мира состоялось в 2018 году — впервые за 28 лет.

На чемпионатах мира Египет за всю историю не выиграл ни одного матча, но на африканском уровне эта команда является ведущей на протяжении долгих лет. Египет — 7-кратный обладатель Кубка африканских наций (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010). Единственная сборная, завоёвывавшая Кубок африканских наций три раза подряд.

Сборная Египта на крупнейших международных турнирах

Олимпийские игры 
 1900 — 1920 — не участвовала
 1924 — четвертьфинал
 1928 — 4-е место
 1936 — 1/8 финала
 1948 — 1/8 финала
 1952 — 1/8 финала
 1956 — прошла квалификацию, но отказалась от участия
 1960 — групповой этап
 1964 — 4-е место
 1968 — не прошла квалификацию
 1972 — не прошла квалификацию
 1976 — не прошла квалификацию
 1980 — прошла квалификацию, но не приняла участие ввиду бойкота Олимпийских игр
 1984 — четвертьфинал
 1988 — не прошла квалификацию
 1992 — групповой этап
 1996 — не прошла квалификацию
 2000 — не прошла квалификацию
 2004 — не прошла квалификацию
 2008 — не прошла квалификацию
 2012 — четвертьфинал
 2016 — не прошла квалификацию
 2020 — четвертьфинал

Состав сборной 
Следующие игроки были вызваны в состав сборной главным тренером Руем Виторией для участия в товарищеском матче против сборной Бельгии (18 ноября 2022).
 Игры и голы приведены по состоянию на 18 ноября 2022 года:

Матчи

2016

Рекордсмены сборной

Наибольшее количество матчей

Известные тренеры 

  Хуссейн Хегази (1920—1924)
  Тьюфик Абдулла (1940—1944)
  Пал Титкош (1957—1959)
  Деттмар Крамер (1971—1974)
  Нол де Рёйтер (1994—1995)
  Руд Крол (1996)
  Хассан Шехата (2004—2011)
  Боб Брэдли (2011—2013)
  Шавки Гариб (2013—2014)
  Эктор Купер (2015—2018)
  Хавьер Агирре (2018—2019)
  Хосам Эль Бадри (2019—2021)
  Карлуш Кейрош (2021—2022)

Форма

Домашняя

Гостевая

Примечания

Ссылки 
 Сборная Египта на сайте ФИФА 

Египет
 
Футбол